Pucayacu (Quechua für „roter Fluss“) bezeichnet:

in Ecuador:
 Pucayacu (Cotopaxi), Ortschaft und Parroquial rural in der Provinz Cotopaxi

in Peru:
 Distrikt Pucayacu, in der Provinz Leoncio Prado, Region Huánuco
 Pucayacu (Leoncio Prado), Hauptort des gleichnamigen Distrikts
 Pucayacu (Marcas) im Distrikt Marcas, Provinz Acobamba, Region Huancavelica

Siehe auch:
 Río Pucayacu, Name mehrerer Flüsse
 Massaker von Pucayaci, begangen am 22. August 1984 an 50 Dorfbewohnern in Pucayacu (Distrikt Marcas) durch Truppen der Peruanischen Kriegsmarine unter dem Kommando von Álvaro Artaza Adrianzén („Comandante Camión“)